Токаревский сельский совет — название административных единиц на Украине и в Казахстане:

Украина 
 Токаревский сельский совет — в составе Лохвицкого района Полтавской области.
 Токаревский сельский совет — в составе Сумского района Сумской области.
 Токаревский сельский совет — в составе Дергачёвского района Харьковской области.
 Токаревский сельский совет — в составе Двуречанского района Харьковской области.
 Токаревский сельский совет — в составе Белозёрского района Херсонской области.
 Токаревский сельский совет — в составе Кировского района Крыма.

Казахстан 
 Токаревский сельский совет — бывшее название Габиден Мустафинской поселковой администрации.

См. также 
 Токарёвский сельсовет
 Токаревский